Кулина (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Кулине проживало 808 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 54 человека (6,68 %)
 Хорваты — 742 человека (91,83 %)
 Югославы — 7 человек (0,86 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 5 человек (0,61 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской